El término Borova puede referirse a:

Albania 

 Borovë, pueblo situado en el condado de Korçë (Albania).

Croacia 

 Borova, localidad situada en el condado de Virovitica-Podravina (Croacia).

República Checa 

Borová, pueblo situado en la región de Hradec Králové (República Checa).
 Borová, pueblo situado en la región de Pardubice (República Checa).

Ucrania 

 Borova, asentamiento urbano situado en el óblast de Járkov (Ucrania).
 Borova, asentamiento urbano situado en el óblast de Kiev (Ucrania).

Personas ilustres 
 Magdaléna Borová, actriz checa.